La lettre arabe pe peut être :
 پ, lettre arabe utilisée dans plusieurs langues ;
 ݑ, lettre arabe utilisée en Afrique de l’Ouest.